Генрих Бойе (; , Мельдорф — , Богор) — немецкий зоолог.

Биография

Генрих Бойе, сын писателя Генрих-Кристиана Бойе (1744—1806), начинал изучать юриспруденцию в Киле и Гёттингене. Воодушевлённый лекциями Иоганн-Фридриха Блуменбаха в Гёттингене, а позднее Фридриха Тидеманна в Гейдельберге он переключился на биологию. В 1821 году его пригласил Конрад-Якоб Темминк, хранитель музея естествознания в Лейдене.

Вскоре после своего вступления в должность Бойе начал писать «Герпетологию Явы», опираясь при этом на экземпляры из коллекции Карла Райнвардта (1773—1854), Генриха Куля (1797—1821) и Иоганн-Конрада ван Гассельта (1797—1823), все члены комиссии естествознания Голландской Ост-Индии.

После смерти Куля Бойе был избран заменить его на Яве. Там он умер от болезни. Он уже закончил свою «Герпетологию» перед своим отъездом, однако не опубликовал. Она была опубликована в 1826 году его последователем Германом Шлегелем в виде выдержки. Кроме того, Шлегель опубликовал письма Бойе, в которых он описал новые виды. Брат Генриха Фридрих Бойе позаботился также о том, чтобы после его смерти появилось несколько статей.

Таксоны 
Генрих Бойе описал следующие виды:
 Японский уж (Hebius vibakari) (Boie, 1826)
 Песчаные змеи (Psammophis) (Boie in Fitzinger, 1826)
 Кабан бородавчатый (Sus scrofa vittatus) (Boie, 1828)

Примечания 

Зоологи Германии